Gadó Gábor (1957) zenész, gitáros
 Gadó Gábor (?) jogász